Grand Prix Španělska 1981 (oficiálně XXVII Gran Premio de España) se jela na okruhu Circuito del Jarama v Madridu ve Španělsku dne 21. června 1981. Závod byl sedmým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Španělska